Гогланд:

 Гогланд — российский остров в Финском заливе.
 Гогланд, Герман (1891—1955) — второй чемпион мира по международным шашкам.

См. также 
 Гогландское сражение — между русским и шведским флотом в 1788 году.
 Хогланд